Arbory  steht für:
 Arbory (Parish) auf der Isle of Man
 Arbory Hill, Berg in South Lanarkshire in Schottland